Seridó - região do sertão da região Nordeste do Brasil, entre Paraíba e Rio Grande do Norte.
 rio Seridó

Municípios
 Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte.
 Junco do Seridó, Paraíba.
 Santana do Seridó, Rio Grande do Norte.
 São José do Seridó, Rio Grande do Norte. 
 São Vicente do Seridó, Paraíba.

Regiões estatísticas

 Microrregião do Seridó Ocidental Paraibano
 Microrregião do Seridó Oriental Paraibano
 Microrregião do Seridó Ocidental Potiguar
 Microrregião do Seridó Oriental Potiguar